Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 864 dans le monde.

 RS-864 au Brésil
 Route 864 en Islande